Saint-Bresson (Górna Saona) – francuska gmina w regionie Franche-Comté
 Saint-Bresson (Gard) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon